O acrônimo CDP pode referir-se a:

 Centro de detenção provisória
 Cisco Discovery Protocol
 Clube Desportivo da Póvoa, de Portugal
 Companhia Docas do Pará
 Região censitária, subdivisão dos Estados Unidos ("Census designated-place")

Desambiguações de siglas